Granges puede referirse a:

Granges, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Granges-d'Ans, comuna francesa del departamento de la Dordogne.
 Granges-la-Ville, comuna francesa del departamento del Alto Saona.
 Granges-le-Bourg, comuna francesa del departamento del Alto Saona.
 Granges-les-Beaumont, comuna francesa del departamento de Drôme.
 Granges-sur-Aube, comuna francesa del departamento de Marne.
 Granges-sur-Baume, comuna francesa del departamento del Jura.
 Granges-sur-Lot, comuna francesa del departamento de Lot-et-Garonne.
 Granges-sur-Vologne, comuna francesa del departamento de los Vosgos.
 Guilherand-Granges, comuna francesa del departamento de Ardèche.
 Matafelon-Granges, comuna francesa del departamento del Ain.

Granges, nombre francés de la ciudad de Grenchen en el cantón de Soleura.
 Granges (Veveyse), comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Granges-Paccot, comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Granges-près-Marnand, comuna suiza del cantón de Vaud.